Натуральне число 314
 314 рік до нашої ери
 314 рік нашої ери